Andrzej Stefanek – ex pentatleta polacco
 Davor Štefanek – lottatore serbo
 Gertrúd Stefanek – ex schermitrice ungherese